Bill Ballinger est un nom pouvant désigner:

Bill S. Ballinger (1912-1980), auteur et scénariste américain
Bill Ballinger (né en 1945), homme politique canadien en Ontario

Voir aussi

Ballinger, Bill